Appassimento – evidente perdita – da parte di un vegetale – del turgore cellulare causato da mancanza d'acqua
Appassimento – metodo di produzione del vino passito
Appassimento – in senso figurato: perdita della bellezza e della giovinezza